Elisa Beatriz Braghini Martinez, mais conhecida como Kika Martinez (Porto Alegre, 13 de setembro de 1981), é uma apresentadora brasileira.

Biografia 
É formada em Publicidade e Propaganda e chegou à MTV através de um amigo produtor, que a convidou para fazer algumas vinhetas da Ginástica Paranormal para o canal e depois disso a chamaram para um teste. Antes da MTV, Kika Martinez foi modelo, fez dança e teatro, também já foi vendedora de anúncio de jornal e trabalhou em shopping.

O primeiro trabalho como apresentadora de Kika foi no projeto Verão MTV, no programa de verão 40°. Em 2008, apresentou a edição vespertina do Domínio MTV junto com Felipe Solari, a versão noturna foi comandada por Luisa Micheletti. Em 2009 apresentou o programa Acesso MTV com Sophia Reis e Léo Madeira e o Podsex com a sua amiga Titi Müller. Em 2010 apresentou o MTV na Pista. Kika saiu da MTV em Fevereiro de 2011.

Foi coapresentadora da 1ª temporada do programa The Voice Kids.

Programas na TV 

Naturais de Porto Alegre
Apresentadores de televisão do Rio Grande do Sul
VJs da MTV Brasil